Comenius College (Capelle aan den IJssel)
 Comenius College (Hilversum)
 C.S.G. Comenius (Leeuwarden)
 Comenius College (Stadskanaal)